Gruner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Christian Gottfried Gruner (1744–1815), tysk läkare
 Gottlob Siegmund Gruner (1717–1778), schweizisk naturforskare
 Klaus Gruner (född 1952), östtysk handbollsspelare
 Ludwig Gruner (1801–1882), tysk kopparstickare

Tyska efternamn